Krzyżówka bezeichnet Orte in Polen:
 Krzyżówka (Witkowo), eine Siedlung in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Witkowo
 Krzyżówka (Łabowa), ein Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Łabowa
 Krzyżówka (Wieluń), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Wieluń
 Krzyżówka (Radziejowice), ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Radziejowice
 Krzyżówka (Miedźno), ein Weiler in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Gmina Miedźno